Населённые пункты:

Нуса — деревня в Уржумском районе Кировской области.
Нуса — село в Арском районе Татарстана.

Реки:

Нуса — река в Нижегородской области России.
Нуса — река в Марий Эл и Татарстане.
Нуса — река в Австралии.

Другое:

 Ну́са ():
 — графство в штате Квинсленд, Австралия.
 — национальный парк в штате Квинсленд, Австралия.
 — биосферный резерват в штате Квинсленд, Австралия.
 — избирательный округ в штате Квинсленд, Австралия.

См. также 
  /  /  — городки в штате Квинсленд, Австралия.
Малая Нуса — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.